Дми́трий Абрамо́вич:
 Абрамович, Дмитрий Александрович — Георгиевский кавалер; подполковник; 4 марта 1917.
 Абрамович, Дмитрий Владимирович (род. 1982) — российский бобслеист.
 Абрамович, Дмитрий Иванович (1873—1955) — историк русской литературы, филолог-славист и палеограф, источниковед.